Tongues of Flame, un film américain de 1918 réalisé par Colin Campbell ;
 , un film américain de 1924 réalisé par Joseph Henabery.